Monopteros, nome alternativo della Gloriette nei giardini barocchi e rococò europei
 Monopteros, genere di pesci estinti rinvenuti nel giacimento di Bolca